Marcais kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marçais, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Marquay, Dordogne, kommun i departementet Dordogne,